Pai-t’a Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baita He (vattendrag i Kina, Anhui), 
 Baita He (vattendrag i Kina, Jiangxi, lat 28,37, long 116,88), 

Robotskapade Kinaförgreningar